Plaats in Indonesië
 Krinjing (Dukun), een plaats in het bestuurlijke gebied Magelang in de provincie Midden-Java
 Krinjing (Kajoran), een plaats in het bestuurlijke gebied Magelang in de provincie Midden-Java
 Krinjing (Watumalang), een plaats in het bestuurlijke gebied Wonosobo in de provincie Midden-Java